Per Tram di Padova si può intendere:

 Tranvia di Padova, funzionante col sistema a via guidata denominato Translohr;
 Rete tranviaria di Padova (1883-1954).